Sauerbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Sauerbruch (1875–1951), deutscher Chirurg
 Friedrich Sauerbruch (* 1911), deutscher Chirurg an der Charité in Berlin, Militärarzt und Sohn von Ferdinand Sauerbruch
 Hans Sauerbruch (1910–1996), Maler aus Konstanz, Sohn von Ferdinand Sauerbruch
 Horst Sauerbruch (1941–2021), deutscher Maler und Hochschullehrer, Sohn von Hans Sauerbruch
 Peter Sauerbruch (1913–2010), deutscher Kaufmann, Ritterkreuzträger und Mitverschwörer des 20. Juli 1944, Sohn von Ferdinand Sauerbruch
 Margot Sauerbruch (1905–1995), deutsche Internistin, Ehefrau von Ferdinand Sauerbruch
 Matthias Sauerbruch (* 1955), deutscher Architekt, Sohn von Hans Sauerbruch
 Richard Sauerbruch (1867–1917), deutscher Architekt 
 Tilman Sauerbruch (* 1946), deutscher Mediziner, Enkel von Ferdinand Sauerbruch

Sauerbruch bezeichnet
 einen Asteroiden, siehe (13086) Sauerbruch

Siehe auch:
 Sauerbruch – Das war mein Leben, aus dem Jahr 1954 stammende Verfilmung von Ferdinand Sauerbruchs gleichnamigen, angeblichen Memoiren